George Murdoch (né le  à Pasadena, Californie, États-Unis) est un catcheur (lutteur professionnel) américain. Il est connu pour avoir travaillé à la  sous le nom de Brodus Clay de 2010 à 2014, puis à la Total Nonstop Action Wrestling sous le nom de Tyrus.

Il fut également garde du corps du rappeur Snoop Dogg.

Carrière

World Wrestling Entertainement (2006-2008)

Territoires de développement (2006-2008) 
Après avoir signé un contrat avec la World Wrestling Entertainment, Murdoch est envoyé à la Deep South Wrestling, une fédération de développement de la WWE. Il y débute en septembre 2006 sous le nom de ring « G-Rilla » et adopte un gimmick de voyou gangsta. Lors de son premier match, le , il bat Big Bully Douglas dans un .

Le mois suivant, il devient  pour Urban Assault, une tag team composée de Eric Pérez et Sonny Siaki. Le , Urban Assault est rejoint par Afa Jr., et la semaine suivante, Pérez, Siaki et Afa Jr. attaquent Murdoch, le rejetant du groupe.

Le même mois, Murdoch lutte dans deux  contre Scotty 2 Hotty dans des  de WWE SmackDown en utilisant son vrai nom, remportant le premier mais perdant le second. Début , G-Rilla rivalise avec Urban Assault, attaquant les membres pendant leurs matches. Il forme ensuite une équipe avec Deacon Freakin, avec qui il vainc Urban Assault dans leur premier match. Ils battent ensuite plusieurs équipes, y compris Frankie Coverdale et Bob Hoskins, le Samoan Fight Club d'Afa Jr. et Siaki, Shawn Osborne et Jon Bolen, et Robert Anthony et Johnny Curtis. En mars, ils affrontent et battent les champions par équipe de la DSW, Team Elite (Mike Knox et Derrick Neikirk) en deux matchs successifs sans enjeu.

En , Murdoch est envoyé à la Florida Championship Wrestling (FCW), autre fédération de développement de la WWE. Il fait ses débuts au spectacle inaugural de la FCW  le , en utilisant le nom de G-Rilla et battant Shawn Osborne. Trois mois plus tard, le , G-Rilla remporte une bataille royale pour devenir l'aspirant  au FCW Southern Heavyweight Championship , éliminant en dernier Teddy Hart. Il affronte Harry Smith pour le championnat le , mais perd par disqualification, permettant à Smith de conserver le championnat. Le mois suivant, G-Rilla continue sa rivalité avec Smith et Hart, qui ont entre-temps formé la Hart Dynasty avec TJ Wilson et Ted Dibiase Jr., s'alliant avec Osborne, Jake Hager et Afa Jr. G-Rilla forme alors brièvement une équipe avec Robert Anthony en , mais le , Murdoch est libéré de son contrat avec la WWE.

Retour à la World Wrestling Entertainment (2010-2014)

Florida Championship Wrestling (2010-2011) 
En , Murdoch signe à nouveau avec la WWE et est affecté à la FCW. En mars, Murdoch, toujours sous le nom de G-Rilla, forme une alliance avec les frères Uso, Tamina Snuka et Donny Marlow. Il bat ensuite Jacob Novak et Rudy Parker, avant de changer son nom de ring en « Brodus Clay » en .  Le , Clay et Marlow affrontent Los Aviadores (Hunico et Epico) pour le FCW Florida Tag Team Championship, mais échouent. Ce même mois, Clay et Marlow commencent à se faire appeler The Colossal Connection. Ils défient Los Aviadores pour le FCW Florida Tag Team Championship à nouveau le  juillet, et gagnent par disqualification lorsque les Uso interfèrent, permettant aux Aviadores de conserver le championnat. Plus tard dans la même soirée, la Colossal Connection défait The Usos par disqualification pour devenir les prétendants numéro un au FCW Florida Tag Team Championship à la suite de l'intervention des Aviadores. Le , la Colossal Connection participe à un Match à 4 par élimination pour le FCW Florida Tag Team Championship, mais Los Aviadores le gagnent et conservent leur titre. Dans les enregistrements du , Johnny Curtis et Derrick Bateman remportent un Match "Triple Menace" par équipe face à la Colossal Connexion et aux Aviadores et remportent le FCW Florida Tag Team Championship.au nez et à la barbe de la Colossal Connection qui vise sans succès ce titre depuis deux mois. Clay et Marlow défient en vain Curtis et Bateman pour le championnat en août et septembre. Après sa blessure, il retourne à la FCW.

Débuts et alliance avec Alberto Del Rio (2011-2012) 
Au cours de la finale de la saison 3 de NXT, il est annoncé que Brodus Clay fera partie de la saison 4 avec Ted Dibiase Jr comme pro. Lors de l'épisode du , il gagne un Fatal 4 Way face à Johnny Curtis, Byron Saxton et Derrick Bateman et, dans la même soirée, il change de pro pour choisir Alberto del Rio . Le  février, Brodus Clay bat son ancien pro Ted Dibiase Jr. Lors du show du  mars, il bat Johnny Curtis ; plus tard dans la soirée. Il est éliminé de NXT et promet de se venger, mais Johnny Curtis le félicite tout de même après les votes.

Lors de l'épisode de WWE SmackDown du , Alberto del Rio et Brodus Clay, pour son premier match, perdent contre Edge et Christian. Le , il participe à une bataille royale pour déterminer l'adversaire d'Alberto del Rio, à la suite de la retraite d'Edge. Il perd, au profit de Christian. Le , Alberto del Rio et lui font équipe pour la dernière fois, à la suite du draft d'Alberto del Rio à Raw, et perdent contre Christian et Randy Orton. Lors de l'évènement PPV Extreme Rules 2011, pendant un match de l'échelle opposant Alberto del Rio à Christian, Brodus Clay reçoit une échelle sur la tête et se blesse et perd beaucoup de sang , le contraignant à disparaître des écrans pendant 4 mois. Il fait son retour lors de l'épisode de WWE Superstars du , en battant un jobber local, Pat Silva . Il gagne, plus tard, 8 autres combats à Superstars, contre des catcheurs locaux. La WWE décide, par la suite, de le pusher à Raw.

Son arrivée à Raw est annoncée en vidéo pour l'épisode du . Cependant, il n'y apparaît pas, car John Laurinaitis veut qu'il effectue son retour non pas à Liverpool en Angleterre, mais en Amérique . Pendant ce temps, il fait encore quelques matches contre d'autres jobbers, parmi lesquels Drew McIntyre. Son retour est repoussé ainsi semaine après semaine.

The Funkasaurus et Tons of Funk (2012-2013) 

Le , il fait ses débuts à Raw en battant Curt Hawkins. À cette occasion il apparait sous un nouveau gimmick Face et change totalement de style. Il se présente désormais sous une allure de danseur de groove, se surnommant , et fait son entrée accompagné de deux danseuses : Naomi, ancienne participante de NXT et Cameron Lynn, ancienne participante de Tough Enough, ces deux femmes étant désormais catcheuses plénières au sein de la WWE. Lors de l'épisode de WWE SmackDown du , il bat Tyson Kidd en 10 secondes. L'épisode suivant, il bat Vickie Guerrero dans un "match de danse", puis défie William Regal, venu défendre cette dernière, et lui place un Running Splash lorsque celui-ci commence à danser . Il entame ensuite une série de  contre plusieurs catcheurs. Il fait une apparition à WrestleMania XXVIII. Lors du RAW suivant le plus grand évènement de l'année, il sauve Santino Marella de Jack Swagger et Dolph Ziggler. Il apparait par la suite avec Hornswoggle et continue sa série de victoires, notamment contre Jack Swagger et Dolph Ziggler, battant notamment ce dernier lors dExtreme Rules 2012. Lors de l'évènement suivant, Over The Limit 2012, il bat The Miz. Lors de l'épisode de Raw du , il est censé affronter Big Show mais subit une attaque vicieuse de ce dernier. Le match n'ayant pas commencé officiellement, sa série de victoires reste intacte.

Lors de l'épisode de SmackDown du , Theodore Long lui annonce qu'il revient dans le roster de SmackDown de manière permanente. Le même soir, il bat Derrick Bateman. Lors du pré-show de No Way Out 2012, il bat David Otunga par décompte à l'extérieur. Ce n'est que lors de l'épisode de RAW du  qu'il connait sa première défaite, en perdant face au Big Show à cause de sa blessure au genou. Le , il intervient en ramenant sur le ring un David Otunga fuyant son match.
Le , il bat JTG. Lors du 1000ème épisode de Raw, il bat Jack Swagger. Le , il se fait attaquer par Damien Sandow, qui recommence la semaine suivante. Lors du premier Saturday Morning Slam, il bat un Curt Hawkins provocateur. Le  à RAW, il bat Heath Slater. Quatre jours plus tard à Smackdown, il gagne par disqualification face à ce dernier à cause de l'intervention de Drew Mcintyre et Jinder Mahal. Le  octobre, il perd face au Champion des États-Unis, Antonio Cesaro. Le , il perd face à Heath Slater. Aux Survivor Series 2012, Rey Mysterio, Sin Cara, Justin Gabriel, Tyson Kidd et lui battent Darren Young, Tensai, Titus O'Neil, Epico et Primo dans un match 5 contre 5 par élimination, le combat typique des Survivor Series.
En décembre, il rejoint le roster de Raw tout comme Naomi, Cameron et Daniel Bryan. Lors de l'épisode de WWE Superstars du , il bat David Otunga dans un Special Guest Referee Match avec The Great Khali comme arbitre. Natalya Neidhart était présente aux commentaires et à la fin du match, lui, le Great Khali, ses Funkadactyles, Hornswoggle & Natalya ont dansé sur le ring avec des enfants. Lors du Main Event du , il participe à une bataille royale que remporte le Great Khali. Lors du Royal Rumble 2013, il prend part au Royal Rumble Match que remporte John Cena. Le , il danse avec Tensai dans un concours de danse, et l'accompagne lors du Main Event du  contre Titus O'Neil. Il annonça ensuite sur Twitter le nom de leur équipe : The Monsters of Funk. Lors du Pre-Show d'Elimination Chamber 2013, lui et Tensai affrontent les Rhodes Scholars et gagnent. Lors de l'épisode de Monday Night RAW du , Naomi, Tensai et lui battent Epico, Primo Colon et Rosa Mendes dans un match par équipe mixte. Le  à Main Event, Brodus Clay et Tensai ont un nouveau nom d'équipe : Tons of Funk. Le , les Tons of Funk et le Great Khali gagnent contre les 3MB.

Lors de l'épisode de SmackDown du , lui et Tensai battent Xavier Woods et R-Truth, pour mieux s'incliner lors du RAW suivant. Lors de RAW le , il bat Xavier Woods mais continue de s'acharner sur lui après le match et effectue ainsi un Heel Turn. Lors de TLC 2013, Il perd face à R-Truth.

 Retour en solo et départ (2013-2014) 
Le  à RAW, il trahit Tensai en refusant le tag et l'attaque après le match, mettant ainsi fin aux Tons of Funk. Le  à SmackDown, il perd face à Tensai. Absent du RAW suivant, il revient le  et perd face à R-Truth, puis lors de l'épisode de Smackdown du , il perd contre The Miz.

Depuis, il fut écarté du roster principal vers NXT, et ce jusqu'au , ou la WWE annonce publiquement son départ de la fédération.

 Total Nonstop Action Wrestling/Global Force Wrestling/Impact Wrestling (2014-2018) 
 Début à la TNA et Alliance avec Ethan Carter III (2014-2016) 
En , Georges Murdoch signe un contrat avec la TNA. Le  à Impact Wrestling, il bat Shark Boy. Le  à Impact, il perd avec EC3 contre The Hardys. Lors de Slammiversary 2015, lui & Ethan Carter III battent Bobby Lashley & Mr. Anderson. Le  à Impact, il perd contre Lashley. Le  à Impact, il perd contre Matt Hardy. Le  à Impact, EC3 et Tyrus perdent contre Matt Hardy et Drew Galloway. Le  à Xplosion, il perd contre Mr. Anderson.

 Alliance avec Matt Hardy (2016) 
Le , il perd contre Jeff Hardy. Le  lors de Sacrifice 2016, il perd contre Drew Galloway et manque ainsi de peu le TNA World Heavyweight Championship.
 Retour et Alliance avec Eli Drake et EC3 (2016-2018) 
Le  à Impact, Tyrus, Eli Drake, Lashley et Bram perdent contre Chris Adonis, Magnus, Alberto El Patron et Morgan. Le , il fait son retour en faisant équipe avec Grado et Mahabali Shera pour battre Al Snow et The Tribunal (Baron Dax et Basile Baraka).  

Le , Tyrus & Ethan Carter III battent Johnny Impact & Matt Sydal.  

 Face Turn et départ (2018) 
Le , il se détourne de EC3 après que ce dernier lui ait manqué de respect. Le 1er mars à Impact, il bat EC3. Le  à Impact, il perd le Feast or Fired match au profit de EC3, Petey Williams, Moose et Eli Drake. Le  à Impact, Tyrus, Fallah Bahh et Richard Justice battent KM & Cult of Lee (Trevor Lee et Caleb Konley).

Le , Tyrus annonce via Twitter qu'il quitte Impact à la suite de différends avec l'équipe créative de Impact.
 National Wrestling Alliance (2021-...) 
Le 11 mars 2021, la NWA annonce les débuts de Tyrus pour NWA: Back For The Attack.

 Caractéristiques au catch 
 Prises de finition
 Running splash
 BroduSplash (Running crossbody) - 2011-2012

 Prises favorites
 Tongan death grip transformé en chokeslam - 2010
 Exploder Suplex
 Backbreaker
 Body slam
 Clothesline
 Corner body avalanche
 Corner hip attack
 Elbow drop
 Falling powerslam
 Front powerslam
 Running headbutt dans la poitrine
 Variations de suplex
 Head and arm
 Overhead belly to belly
 Snap
 Nerve hold
 Seated senton
 Spinebuster

 Managers
 Maryse
 Ted Dibiase
 Alberto Del Rio
 Ricardo Rodriguez
 Naomi
 Cameron Lynn
 EC3
 Matt Hardy

 Surnoms
 Big Time
 The Funkasaurus"
 The Main Event Playa
 "The Mastodon of Mayhem"
 "The Super Sexy Suplex Machine"
 "The World's Biggest Suplex Machine"

 Équipes et clans
 Urban Assault (2006-2007) 
 Colossal Connection (avec Donny Marlow) (2010) 
 The Funkasaurus (avec Hornswoggle, Naomi et Cameron Lynn) (2012-2013)
 Tons of Funk (avec Tensai, Naomi et Cameron) (2013)

 Thèmes Musicaux

 Palmarès 
 National Wrestling Alliance
1 fois NWA World Heavyweight Champion (actuel)
1 fois NWA World Television Champion
Pennsylvania Premiere Wrestling
 1 fois PPW Heavyweight Champion

 Total Nonstop Action Wrestling
 Bound For The Gold (2015)

 World Wrestling Entertainment
 Slammy Award'' du danseur de l'année 2012

 Récompenses de magazines 
 '''

Filmographie

Film

Télévisons

Jeux vidéo 
Brodus Clay apparait dans les jeux:
 WWE '12 en tant que DLC
 WWE '13
 WWE 2K14

Références

Liens externes 

Catcheur américain
Naissance en février 1980
Naissance à Pasadena
Catcheur de la World Wrestling Entertainment
Catcheur d'Impact Wrestling